G-blocket är en grupp av grundämnen där elektronerna med högst energi finns i g-orbitaler i grundtillståndet. Dessa grundämnen finns i det förlängda periodiska systemet – en tabell över teoretiserade grundämnen som ännu inte upptäckts.

Den åttonde period som följer på de redan kända förväntas innehålla fler grundämnen än tidigare perioder, eftersom detta ytterligare block tillkommer, g-blocket. Det uppskattas innehålla 18 grundämnen i period 8, med partiellt fyllda g-orbitaler. Det var den amerikanske kemisten Glenn T. Seaborg som 1969 föreslog det förlängda periodiska systemet, med g-block.

G-blockets placering 
Med en diagram över det förlängda periodiska systemet visas g-blockets placering. De grundämnen som tillhör g-blocket visas med fet stil.

<div style="overflow: scroll;">

Referenser

Noter 
 
 

Periodiska systemets block